Heinrich Brandweiner, Oostenrijks jurist
 Johann Brandweiner, Duits scheidsrechter